Ihne steht für

 Ihne (Fluss), einen Fluss im Sauerland
 Ihne (Meinerzhagen), einen Stadtteil von Meinerzhagen

Ihne ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Ihne (1859–1943), deutscher Pflanzenphänologe
 Ernst von Ihne (1848–1917), deutscher Architekt und Hofbaumeister
 Hartmut Ihne (* 1956), deutscher Politikwissenschaftler und Philosoph, Präsident Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
 Wilhelm Ihne (1821–1902), deutscher Altphilologe und Althistoriker